Lükurgosz, Spárta alkotmányának létrehozója
 Lükurgosz, Aleusz és Neaira fia, árkádiai király
 Lükurgosz, Pherész és Periklümené fia, nemeai király
 Lükurgosz, Boreasz fia
 Lükurgosz, Prónax fia
 Lükurgosz, Hippodameia egyik kérője
 Lükurgosz, athéni szónok
 Lükurgosz spártai király